Isotoma kan syfta på:

 Isotoma (djur) – ett släkte av urinsekter
 Isotoma  (växter) – ett släkte av växter